Björnekulla kan syfta på:

 Björnekulla distrikt – ett distrikt i Åstorps kommun och Skåne län 2016–
Björnekulla socken – i Skåne ingick i Södra Åsbo härad
Björnekulla församling – tidigare församling i Lunds stift i Åstorps kommun –2002
Björnekulla kyrka – en kyrkobyggnad i Åstorp
Björnekulla landskommun –en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1945
Björnekulla (företag) – ett svenskt fruktförädlingsföretag
Björnekulla-Västra Broby församling –  en församling i Åsbo kontrakt i Lunds stift